Американський штат Невада поділяється на 16 округів.

Невада